Chilumba steht für

einen Ort in Malawi:

 Chilumba (Malawi)

den Familiennamen folgender Personen:

 Kampamba Chilumba (* 1976), sambische Politikerin